Saitidops är ett släkte av spindlar. Saitidops ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Saitidops